Лас-Вегильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 43,70 км². Население — 294 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 31 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки